Новая Саловка — деревня Краснослободского района Республики Мордовия в составе Старосиндровского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 30 километра по прямой на восток-северо-восток от районного центра города Краснослободск.

История
Основана в начале 1930-х годов переселенцами из села Никольская Саловка.

Население 
Постоянное население составляло 18 человек (русские 100%) в 2002 году, 5 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Краснослободского района